Mike steht für:

 Kurzform des männlichen Vornamens Michael
 Mike (Hahn), ein kopfloses Schautier
 Ivy Mike, eine amerikanische Wasserstoffbombe
 Mike, der Taschengeldexperte, deutscher Werbecomic
 Mike (Fernsehserie), USA
 M als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Mike ist der Familienname von:
 Róbert Mike (* 1984), ungarischer Kanute

Mike ist der Name folgender Personen:
 István Mike (auch István Mike Mayer; 1924–1994), ungarischer Fußballspieler und -trainer

Mike ist der Künstlername folgender Personen:
 Mike (eigentlich Lothar Schähfer; 1944–2015), Teil des Schlagerduos Nina & Mike
 Mike, deutscher Rapper, Mitglied des Hip-Hop-Trios 257ers

Mike ist der Name oder Namensteil folgender geographischer Orte:
 Mike River, ist ein Fluss in der Region Southland, Neuseeland
 Mike River Falls, ist ein Wasserfall in der Region Southland, Neuseeland
 Lake Mike, ist ein See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Maik (Begriffsklärung)
 Iron Mike
 Mieke
 Miike

Abkürzung